Jméno a příjmení Josef Ackermann má více nositelů:

 Josef Ackermann (bankéř) – švýcarský bankéř, ředitel Deutsche Bank
 Josef Ackermann (kněz) – český římskokatolický kněz německé národnosti, politik a spisovatel (1803–1875)
 Josef Ackermann (politik) – český sociálnědemokratický politik
 Josef Ackermann (spisovatel) – český autor národních pověstí a pohádek